Singelkerk (Amsterdam)
Singelkerk (Ridderkerk)
Singelkerk (Utrecht)